Бая́н (також боя́н, бойан або байан) — в російському та українському інтернет-сленгу вже згадувана і обговорена раніше (надто неодноразово) інформація або тема, несвіжий жарт, старий анекдот і т.п. Цей термін можна віднести до Інтернет-мемів. Походить від анекдоту «Хоронили тещу — порвали два баяни».

Баяном може бути тема, повідомлення, коментар та ін. у блозі, на форумі тощо. Оскільки ця інформація вже стала добре відомою іншим учасникам спілкування, повторна її публікація часто викликає незадоволені коментарі. Баяни здебільшого публікують люди, що не стежать за форумом і не завдають собі клопоту користуватися FAQ або пошуком. Проте іноді баян використовується учасником спілкування цілеспрямовано -  з провокативною метою або для нагадування.

У відповідь на баян (для виразу незадоволення) іноді використовують різні комбінації символів (смайликів), які мають візуально нагадувати клавіатуру та міхи справжнього баяну:

[:]||||[:]
[:]/\/\/\/\[:]
[:|||||:]
[:]VVV[:]
[:W:]
|----||===|||||||------, 

Або ж у бінарному варіанті:

11100001 11100000 11111111 11101101

Для емоційного посилення замість слова «баян» використовується також слово «трирядка» (тобто трирядний баян). У вигляді символів трирядка виглядає таким чином:

[::]||||||[:] 

Меметика
Комп'ютерний сленг
Мережевий жаргон
Інтернет-меми